Крістінегамн (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Крістінегамн — місто у Швеції, у лені Вермланд.